Wapen van Asten (Noord-Brabant)
Wapen van Asten (Oostenrijk)